Neidhausen – frazione del comune lussemburghese di Parc Hosingen
 Neidhausen – frazione del comune rumeno di Iacobeni (Sibiu)